Лас Бајас има више значења:

 Лас Бајас (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Бајас (Окампо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Бајас (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Бајас (Мигел Алеман), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику